Dreams может означать:

 Dreams — компьютерная игра разработанная Media Molecule и изданная Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4.
 Dreams — песня американского музыканта Бека Хэнсена.
 Dreams — первый сингл из дебютного альбома Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? ирландской рок-группы The Cranberries.
 Dreams — сингл из альбома Rumours рок-группы Fleetwood Mac.
 Dreams — дебютный сингл певицы Габриэль
 Dreams — песня из дебютного альбома The Documentary американского рэпера The Game.
 Dreams — песня из альбома 5150 рок-группы Van Halen.
 Dreams — альбом The Allman Brothers Band.
 Dreams — сборник группы The Corrs.
 Dreams — альбом Габора Сабо.
 Dreams — альбом Грейс Слик.
 Dreams — альбом Клауса Шульце.
 Dreams — альбом Нила Даймонда.
 Dreams — альбом We Came as Romans.
 Dreams — колумбийская джаз-рок группа.